Schorf steht für:

 Schorf (Pflanzenkrankheit), eine durch Pilze oder Bakterien verursachte Erkrankung von Pflanzen
 Wundschorf: an oberflächlichen Wunden geronnene Wundflüssigkeit, siehe Exsudat (Medizin)